Konstantin Borisovič Loktev (), ruski hokejist, * 16. april 1933, Moskva, † 4. november 1996, Moskva.

Loktev je v sovjetski ligi igral večino kariere za klub CSKA Moskva, s katerim je osvojil deset ligaških naslovov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo, in petih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil eno zlato, tri srebrne in eno bronasto medaljo.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 52/53
|
|
| 11
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ODO Leningrad
| Sovjetska liga
| 53/54
|
| 6
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 54/55
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 55/56
|
|
| 17
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 56/57
|
|
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 7
| 11
| 7
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 57/58
|
|
| 28
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 7
| 4
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 58/59
|
|
| 19
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 59
|
| 8
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 59/60
|
|
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 60
|
| 6
| 6
| 2
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 60/61
|
|
| 19
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 61
|
| 7
| 5
| 4
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 61/62
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 62/63
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 63/64
|
|
| 24
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 64
|
| 8
| 6
| 10
| 16
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 64/65
|
|
| 23
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 7
| 4
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 5
| 5
| 10
|
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 263
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 299
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti ODO Leningrad Loktev
Hokejisti CSKA Moskva
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki